Svjetska liga u vaterpolu 2018. 17. je izdanje ovog natjecanja. Završni turnir je održan u Budimpešti od 18. do 23. lipnja 2018. godine.

Nakon pet uzastopnih zlata, Srbija nije izborila nastup na završnom turniru i priliku obraniti naslov. Svoj prvi trofej nakon devet godina osvojila je Crna Gora.

Kvalifikacije 

Ždrijeb skupina održan je 18. listopada 2017. godine.

Europa

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir održat će se u Aucklandu na Novom Zelandu od 3. do 8. travnja.

Skupina A

Skupina B

Doigravanje 

Za sedmo mjesto

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Za treće mjesto

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2018
 2018